Carlos Galeano Ríos (?, 30 de Junho de 1972), é um árbitro de futebol paraguaio. Já apitou o Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-15 de 2007 no Brasil.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Paraguai